Marzal peut désigner :

Patronymes
 François-Christophe Marzal, est un cinéaste né à Nice en 1966.

Toponymie
 L’ Aven Marzal est une grotte dans le département de l'Ardèche.

Voir aussi
 Lamborghini Marzal, est un concept-car présenté au salon international de l'automobile de Genève en 1967. 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme